Ланнес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ланнес, Ана Каролина (род. 2000) — бразильская актриса.
 Ланнес, Карлос (род. 1979) — аргентинский лыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.